

Sigle 
 P3 – presunta associazione segreta italiana
 Pentium III – microprocessore Intel

Autovetture
 Rover P3 – modello di automobile

Altro 
 P-3 – Lockheed P-3 Orion